Иџипт има више значења:
 Иџипт (Алабама)
 Иџипт (Пенсилванија)
 Иџипт (Арканзас)